Die Erste Division 1904/05 war die zehnte Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 2. Oktober 1904 und endete am 16. April 1905. Union Saint-Gilloise konnte den Titel erfolgreich verteidigen.

Modus 
Der Verband kehrte zur eingleisigen Liga zurück. Mit den elf verbliebenen Mannschaften der Vorsaison waren 110 Spiele geplant, von denen jedoch nur 90 absolviert wurden. 19 Spiele waren ausgefallen, weil eines der beiden Teams nicht antrat. Ein Spiel vom vorletzten Spieltag wurde erst verschoben und dann abgesagt, da es kein besonderen Einfluss auf die Tabelle hatte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1904/05